Но́вый Донба́сс — топоним, возникший в первой половине XX века. Так называли новые населенные пункты, которые были основаны на территории тогдашней Сталинской области (ныне Донецкая область, Украина). Позднее это название стали использовать коммерческие и некоммерческие организации.

Населенные пункты 
 Новый Донбасс — город Снежнянского района Сталинской области УССР. Включен в состав города Снежное в 1962 году
 Новый Донбасс — прежнее название города Мирноград Донецкой области (с 1937 по 1957 гг.)
 Новый Донбасс — посёлок в Добропольском районе Донецкой области Украины

Организации 
 Новый Донбасс (благотворительный фонд)
 Новый Донбасс (телерадиокомпания)